Isola Santa Cruz (Baja California Sur)
Isola Santa Cruz (Galápagos)
Isola di Santa Cruz (California)